Die Oracle Netsuite Open 2019 fanden vom 24. bis 30. September 2019 in San Francisco, Kalifornien, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2019/20 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Gold. Parallel fand ein Squashturnier der Damen der PSA World Tour der Damen 2019/20 statt. Es gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Tour Gold.

Vorjahressieger waren Ali Farag bei den Herren und Sarah-Jane Perry bei den Damen. Mohamed Elshorbagy gewann die Herrenkonkurrenz mit einem Finalsieg über Tarek Momen, die Partie endete 11:5, 11:13, 11:9, 7:11 und 11:4 für Elshorbagy. Den Titel im Damenfeld sicherte sich Raneem El Weleily, die sich gegen Nour El Tayeb mit 11:5, 11:5 und 11:5 durchsetzte.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 24 Spielern. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielten Faraz Khan und Haley Mendez jeweils einen Startplatz im Hauptfeld. Sämtliche Spiele bis auf das Finale wurden im Best-of-three-Format ausgetragen. Lediglich das Endspiel fand im Best-of-Five-Modus statt.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 121.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

2019
PSA World Tour 2019/20
PSA World Tour der Damen 2019/20